Il singolare femminile del torneo di tennis New South Wales Open 1981, facente parte del WTA Tour 1981, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Martina Navrátilová 6-4, 2-6, 6-1.

Teste di serie 

 Chris Evert (Campionessa)
 Martina Navrátilová (finale)
 Andrea Jaeger (quarti di finale)
 Assente
 Pam Shriver (terzo turno)
 Martina Navrátilová (semifinali)
 Barbara Potter (quarti di finale)
 Evonne Goolagong (quarti di finale)

 Mima Jaušovec (secondo turno)
 Virginia Ruzici (terzo turno)
 Bettina Bunge (semifinali)
 Sue Barker (secondo turno)
 Bettina Bunge (quarti di finale)
 Kathy Jordan (terzo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

New South Wales Open 1981